Robl ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Robl (* 1975), österreichische Alpinistin und Bergsteigerin
 Andrew Robl (* 1986), US-amerikanischer Pokerspieler
 Josef Robl (1918–2005), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Karl Robl (* 1943), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Matthias Robl (1969–2008), deutscher Alpinist und Bergsteiger
 Thaddäus Robl (1877–1910), deutscher Radrennfahrer

ROBL steht als Abkürzung für 

 die  Rossendorf Beamline des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf an der europäischen Synchrotronstrahlungsquelle ESRF in Grenoble

Siehe auch:
 Robel